Елис има више значења:
 Округ Елис (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Елис (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Елис (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Елис (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Острво Елис, острово у Њујоркшкој луци
 Префектура Елис
 Елис (полис)
 Елис (програмски језик)